Anstötz bzw. Anstoetz ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Gustav Anstötz (1890–1941), deutscher Gewerkschafter und Politiker
 Josef Anstoetz, deutscher Firmengründer (JAB Anstoetz)
 Stephan Anstötz (* 1976), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof

Siehe auch 
 JAB Anstoetz, Textilverlag mit Firmensitz in der ostwestfälischen Stadt Bielefeld in Nordrhein-Westfalen

Familienname
Deutscher Personenname